Sauvigny ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Sauvigny (Meuse) im Département Meuse
 Sauvigny-le-Beuréal im Département Yonne
 Sauvigny-le-Bois im Département Yonne
 Reuilly-Sauvigny im Département Aisne

Sauvigny ist der Nachname folgender Personen:
 Andrea Sauvigny (* 1960), deutsche Volleyballspielerin.
 Friedrich Sauvigny (* 1953), deutscher Mathematikprofessor
 Josef Paul Sauvigny, Bürgermeister in Brilon
 Louis-Édme Billardon de Sauvigny († 1812), französischer Theaterautor, Schriftsteller und Journalist

Siehe auch:
 Savigny
 Sauvigney
 Haus Sauvigny